Apollonivka se poate referi la:

 Apollonivka, Iemilciîne, sat în comuna Mokleakî din raionul Iemilciîne, regiunea Jîtomîr, Ucraina
 Apollonivka, Solone, sat în așezarea urbană Solone din raionul Solone, regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina